

Cinema 
 Bullet – film del 1996 diretto da Julien Temple
 Bullet – film del 2014 diretto da Nick Lyon

Geografia 
 Bullet – comune del Canton Vaud (Svizzera)

Musica
 Bullet Records – etichetta discografica statunitense
 Bullet – diminutivo per indicare la band metalcore gallese Bullet for My Valentine
 Bullet – gruppo musicale rock statunitense
 Bullet – gruppo musicale heavy metal svedese
 Bullet – EP dei Misfits del 1978
 Bullet – singolo dei Fluke del 1995, dall'album Oto
 Bullet – album di Mat Kearney del 2004
 Bullet – canzone degli Hollywood Undead del 2010

Scacchi
Bullet – variante iperveloce degli scacchi

Altro 
 Bullet – libreria open source per la simulazione della dinamica dei corpi rigidi, morbidi e collisioni.
 Bullet – modalità di pagamento in cui, in caso di accensione di un prestito, i pagamenti a titolo di interesse ed a titolo di rimborso del capitale avvengono in un unico pagamento complessivo, alla scadenza prevista per contratto.